

Canada 
Plaatsen
 Indian River (reservaat), een indianenreservaat in Ontario
 Indian River (Prins Edwardeiland), een gehucht op Prins Edwardeiland

Rivieren
 Indian River (Brits-Columbia), een rivier in Brits-Columbia
 Indian Brook, ook Indian River genoemd; een rivier op Newfoundland
 Indian River (rivier in Ontario), een rivier in Ontario
 Indian River (Yukon), een rivier in Yukon

Dominica 
 Indian River (Dominica), een rivier in Dominica

Verenigde Staten 
Plaatsen
 Indian River (Michigan), een plaats in Michigan
 Indian River County, een county in Florida
 Indian River Estates, een plaats in Florida
 Indian River Hundred, een plaats in Delaware
 Indian River Shores, een plaats in Florida
Rivieren
 Indian River (Alaska), een rivier in Alaska
 Indian River (Delaware), een rivier in Delaware
 Indian River (Florida), een rivier/lagune in Florida

Zie ook 
 Indian Creek
 Indian Brook